Теба се може односити на:

 Теба (сателит), Јупитеров сателит
 Теба (Египат), антички град у Египту
 Теба (Грчка), град у Грчкој
 Теба (митологија), име неколико хероина из грчке митологије